Omega Code (televisieprogramma), een quiz van de Nederlandse omroep EO
The Omega Code, een film